Ла Арболеда има више значења:

 Ла Арболеда, Мигел Рејес Гомез (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Арболеда (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Арболеда (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Арболеда (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Арболеда (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Арболеда (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Арболеда (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Арболеда, Ла Фортуна (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Арболеда (Бандериља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Арболеда (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику